La competizione del salto ostacoli a squadre di equitazione dei Giochi della XIX Olimpiade si è svolta il 27 ottobre 1968 allo Stadio Olimpico Universitario di Città del Messico.

Risultati

Bibliografia

Collegamenti esterni 
 

Salto ostacoli a squadre